Holandia:
 Hoorn – miasto

Osoby:
 Arnold van Hoorn – biskup

Inne:
 Hoorn-Lehe – doloniemiecka nazwa dzielnicy Bremy Horn-Lehe
 Hoorn – dawne księstwo

Zobacz też:
 Horn